Das Jahr der Holz-Ratte (Jiazi, ) ist das 1. Jahr im 60-Jahre-Zyklus (天支) des chinesischen Kalenders. Dies ist in der chinesischen Astrologie ein solches Mondjahr, das durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (, Element Holz und Yáng) mit dem ersten Erdzweig (), symbolisiert durch die Ratte (), charakterisiert ist.

Eine solche Verbindung tritt im chinesischen Kalender alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Ratte-Jahr begann am 2. Februar 1984 und endete am 19. Februar 1985.

Das Jahr der Holz-Ratte 甲子 jiǎzǐ 1 folgt auf das Jahr des Wasser-Schweins 癸亥 guǐhài 60.

01